El Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (en inglés, «Foreign & Commonwealth Office», más conocido como el «Foreign Office» o el ministerio de exteriores en español) es el ministerio del gobierno británico que se ocupa de las relaciones exteriores en Europa y de las relaciones con los países miembros de la Mancomunidad Británica de Naciones. 

Está dirigido por el Secretario de Estado para Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad (Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, más conocido como «Foreign Secretary»), actualmente James Cleverly.

Ministerios 
Los ministerios son los siguientes :

Véase también 
GCHQ
Misiones diplomáticas del Reino Unido
Reino Unido
Secret Intelligence Service (MI6)
Unión Europea

Referencias

Enlaces externos 
Sitio del Foreign & Commnwealth Office (inglés)
Sitio de la Mancomunidad de Naciones

Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido
Mancomunidad de Naciones
Ciudad de Westminster